Grünhaus steht für folgende geographischen Objekte:

 Grünhaus (Finsterwalde), devastierter Ortsteil von Finsterwalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Grünhaus, Wohnplatz in Kirchnüchel, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Grünhaus (Mertesdorf), Ortsteil von Mertesdorf, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Grünhaus, Ortsteil von Tönning, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Grünhaus, deutscher Name von Gajewo, Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Grünhaus (Gmina Rymań), Hofwüstung in der Gmina Rymań, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Grünhaus, deutscher Name von Seljonoje (Kaliningrad, Nesterow) im Oblast Kaliningrad, Russland
 Naturschutzgebiet Bergbaufolgelandschaft Grünhaus in den Landkreisen Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Naturparadies Grünhaus – Wildnisprojekt in einem ehemaligen Braunkohletagebau in der Nieder-Lausitz

Grünes Haus steht für folgende Gebäude:
 Grünes Haus in Burlafingen, Neu-Ulm, siehe The Walther Collection #Grünes Haus
 Grünes Haus, ein Gebäude im Neuen Garten Potsdam
 Museum Grünes Haus in Reutte, Tirol
 Grünes Haus in Magdeburg, später Zum goldenen Greif
 Grünes Haus in München, siehe Hanns-Seidel-Haus
 Grünes Haus (Schwäbisch Gmünd)
 Grünes Haus in Vilnius, Holocaust-Museum, Teil des Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų Muziejus

Siehe auch:
 Das grüne Haus, Roman von Mario Vargas Llosa (1966)
 Het Groene Huis, Villa in Oranjestad, Aruba
 Greenhouse
 Grünhütte